Wiesław Olszewski (1895–1918) – żołnierz Legionów Polskich, kawaler Orderu Virtuti Militari
 Wiesław Olszewski (ur. 1948) – polski polityk, wojewoda bydgoski i radny miejski
 Wiesław Olszewski (1956-2015) – polski historyk i podróżnik